Петлишенко — украинские актёры, братья

 Петлишенко, Иван Александрович (более известен под фамилией Марьяненко; 1878—1962) — старший, Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии первой степени.
 Петлишенко, Марк Александрович (1880—1938) — младший.